Bieg masowy kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2016 w Oslo odbył się 13 marca. Była to przedostatnia konkurencja podczas tych mistrzostw. W ostatniej żeńskiej konkurencji wystąpiły dwie Polki: Krystyna Guzik zajęła 19. miejsce, natomiast Magdalena Gwizdoń uplasowała się cztery pozycje niżej.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2016